В одиночному розряді тенісного турніру London Hard Court Championships 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (Переможниця)
 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Відсутня

 Івонн Гулагонг (2-ге коло)
 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Франсуаза Дюрр (фінал)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

London Hard Court Championships